Прову́лок Чайко́вського — назва провулків у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Провулок Чайковського — провулок в місті Кропивницький.
 1-й провулок Чайковського — провулок в місті Мелітополь.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Миколаїв.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Одеса.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Полтава.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Тернопіль.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Суми.
 Провулок Чайковського — провулок в місті Черкаси.

 Провулок Чайковського — зниклий провулок в місті Київ.
 Провулок Чайковського  — колишня назва провулку Міхала Чайковського у місті Звягель
 Провулок Чайковського  — колишня назва провулку Джерельного у місті Городок.
 Провулок Чайковського  — колишня назва провулку Леонтовича у місті Мерефа.
 Провулок Чайковського  — колишня назва провулку Чубинського у місті Тальне.

Провулок Чайковського — провулок в місті Мінськ.

Провулок Чайковського — провулок в місті Астана.

Провулок Чайковського — провулок в місті Брянськ.

Див. також 
 вулиця Чайковського

Провулки